Trinitatis Kirke kan syfta på:

 Trinitatis Kirke, Fredericia, en kyrka i Fredericia
 Trinitatis Kirke, Köpenhamn, en kyrka i Köpenhamn

Se även 
 Heliga Trefaldighets kyrka